Als Hamburger Vergleich werden mehrere in Hamburg geschlossene Verträge bezeichnet:
 Hamburger Vergleich (1693) zwischen Dänemark und Braunschweig-Lüneburg betreffend Sachsen-Lauenburg
 Hamburger Vergleich (1701) als dynastischer Hausvertrag der mecklenburgischen Herzöge
 Hamburger Vergleich (1711) zwischen Dänemark und Holstein-Gottorf betreffend Schleswig
 Hamburger Vergleich (1729) zwischen Schweden und Dänemark betreffend die Abtretung des Herzogtums Verden